Ми́ллингтон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья: .
  (род. 1948) — филиппино-американская гитаристка, сочинительница песен, продюсер, и преподаватель.
 :
  (fl. 1591—1603) — английский издатель.
  (1628 — 1703 или 1704) — английский врач.
  (1943—2015) — валлийский футболист.
Псевдоним
  (1945—1979; наст. имя Мэри Рут Куилтер) — английская модель и порноактриса.

Топоним 
Великобритания
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
  — деревня в Чешире.

США
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Мичигане.
  — деревня в составе одноимённого тауншипа.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение в Нью-Джерси.
  — город в Теннесси.

См. также